Hradecký oder Hrádecký ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrož Hradecký († 1439), tschechischer Priester, Anführer der Hussiten
 Lukáš Hrádecký (* 1989), finnisch-slowakischer Fußballtorhüter
 Petr Hradecký (* 1985), tschechischer Biathlet
 Václav Hradecký (1867–1940), tschechischer Maler

Siehe auch:
 Hradetzky
 Radecki